Cenizate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cenizate (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Cenizate (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar